Rizling se nanaša na sorto vinske trte oziroma vino:

Laški rizling
Renski rizling